Can Sala (Sant Fruitós de Bages), masia a Sant Fruitós de Bages (Bages)
 Can Sala (Albanyà), masia al veïnat de Bassegoda (Albanyà, Alt Empordà)
 Can Sala (Bàscara), casa a Bàscara (Alt Empordà)
 Can Sala (Castellbisbal), edifici de Castellbisbal (Vallès Occidental) 
 Can Sala (les Franqueses del Vallès), masia de Corró d'Amunt, municipi de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
 Can Sala (Lloret de Mar), masia de Lloret de Mar (Selva)
 Can Sala (Montornès del Vallès), masia de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) 
 Can Sala (Pallejà), masia del municipi de Pallejà (Baix Llobregat) 
 Can Sala (Sant Vicenç de Montalt), casa de Sant Vicenç de Montalt (Maresme) 
 Can Sala (Sant Feliu de Pallerols), masia a Sant Feliu de Pallerols (Alt Empordà)
 Can Sala (Sant Martí de Llémena), masia de Sant Martí de Llémena
 Can Sala (Sant Martí de la Morana), casa de Torrefeta i Florejacs
 Can Sala (Santa Maria de Palautordera), masia de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) 
 Can Sala (Santa Pau), masia de Santa Pau
 Can Sala (Taradell), masia de Taradell (Osona) 
 Can Sala (Teià), masia de Teià (Maresme)
 Can Sala (Vidreres), masia de Vidreres (Selva)

 Can Sala (Viladecans)

 Can Sala de Baix, masia d'Arenys de Munt (Maresme)
 Can Sala de Baix (Cervelló), masia del municipi de Cervelló (Baix Llobregat) 
 Can Sala de Dalt, masia d'Arenys de Munt (Maresme)
 Can Sala de Dalt (Cervelló), masia del municipi de Cervelló (Baix Llobregat) 
 Carrer de Can Sala, via pública de Subirats (Alt Penedès) 
 Molí de vent de Can Sala, molí a Montmeló (Vallès Oriental)